Authon est un nom propre.

Culture et société 
 Le château d'Authon est un château situé à Authon-Ébéon, en Charente-Maritime (France).
 La pyramide d'Authon-Ébéon est une tour gallo-romaine située à Authon-Ébéon, en Charente-Maritime (France).

Patronyme 

 Jehan d'Authon (1466-1527), un historien français.

Toponyme 

 Authon, une commune des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Authon, une ancienne commune de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, intégrée à Authon-Ébéon ;
 Authon, une commune de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire ;
 Authon-du-Perche, une commune d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire ;
 Authon-Ébéon, une commune de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Authon-la-Plaine, une commune de l'Essonne, en région Île-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France